Па́січна ву́лиця — назва вулиць у дяких населених пунктах України та інших країн.

Пасічна вулиця — вулиця у Донецьку.
 Пасічна вулиця — вулиця у Івано-Франківську.
 Пасічна вулиця — вулиця у Києві.
 Пасічна вулиця — вулиця у Краковці.
 Пасічна вулиця — вулиця у Львові.
 Пасічна вулиця — вулиця у Сімферополі.
 Пасічна вулиця — вулиця у Хмельницькому.
 Пасічна вулиця — вулиця у Вознесенську, Миколаївська область.

Пасічна вулиця — вулиця у Москві.
 Пасічна вулиця — вулиця у Сочі.

Вулиці